Trattato sulla messa al bando parziale degli esperimenti nucleari – accordo internazionale, firmato a Mosca nel 1963.
 Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari – accordo internazionale, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1996